Tezozómoc è un nome usato più volte tra i nativi americani precolombiani, soprattutto nei popoli legati agli Aztechi:

Tezozomoctli: il tlatoani di Tizic
Tezozomoctli: il tlatoani di Cuautitlán
Tezozomoc: il quarto tlatoani di Tenochtitlán
Fernando Alvarado Tezozómoc: un nobile Nahua
Tezozómoc: l'imperatore tepaneco